Medang Ara (Darul Ihsan), een plaats in Indonesië
Medang Ara (Karang Baru), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing